Себанико ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 89,63 км². Население — 195 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона